Streiff ist der Familienname folgender Personen:
 Balthasar Streiff (* 1963), Schweizer Alphornbläser und Komponist
 Christian Streiff (* 1954), französischer Manager
 Co Streiff (* 1959), Schweizer Jazzmusikerin
 Helmut Streiff (* 1949), deutscher Unternehmer
 Johann Rudolf Streiff (1873–1920), Schweizer Architekt
 Marianne Streiff-Feller (* 1957), Schweizer Politikerin (EVP)
 Patrick Streiff (* 1955), Schweizer methodistischer Bischof
 Philippe Streiff  (1955–2022), französischer Rennfahrer
 Raoul Streiff (1909–1980), französischer Händler und Politiker
 Rösli Streiff (1901–1997), Schweizer Skirennläuferin
 Rudolf Streiff-Becker (1873–1959), österreichisch-schweizerischer Unternehmer, Föhn- und Gletscherforscher 
 Samuel Streiff (* 1975), Schweizer Schauspieler und Sprecher

Streiff ist der Name von
 Streiff (Pferd), dem Schlachtross des schwedischen Königs Gustav Adolf
 einer ehemaligen Spinnerei (Streiff AG) in Aathal

Siehe auch:
 Streif (Begriffsklärung)
 Streiff von Lauenstein